Tscharnerhaus ist der Name folgender Häuser in der Berner Altstadt:

Tscharnerhaus (Herrengasse 4)
Tscharnerhaus (Münsterplatz 12)
Tscharnerhaus (Kramgasse 54)